— жіноче ім'я грецького походження.
 Анжела — персонаж у коміксах американських видавництв Marvel Comics та Image Comics.